

Patronymie
 Frédéric Biancalani (1974- ) est un footballeur français.
 Ludovic Biancalani (1977- ) est un footballeur français.